Universidad de Oriente puede referirse a varias instituciones educativas:
 Universidad de Oriente (Cuba) (UO), en Santiago de Cuba;
 Universidad de Oriente (El Salvador) (UNIVO), en San Miguel;
 Universidad de Oriente (México) (UO), con campus en Puebla y Veracruz;
 Universidad de Oriente (Venezuela) (UDO), con sede en Cumaná.